Scrambler steht für:

 Scrambler (Telekommunikation), ein Verfahren in der Telekommunikation
 Scrambler (Motorrad), eine Motorrad-Bauart
 Code Scrambler, Software zur Verschleierung von Programmcode